Джон Парди () — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель. Лучший новый кантри-вокалист 2017 года (ACM Awards).

Биография 
 См. также «Jon Pardi Biography» в английском разделе.
Родился 20 мая 1985 года, вырос в г. Dixon в штате Калифорнии (США), где окончил Dixon High School. На гитаре начал играть в 12 лет, а в 14 создал свою группу, затем переехал в Нашвилл для продолжения музыкальной карьеры.

Дискография 
 См. также «Jon Pardi Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Jon Pardi. allmusic.com
 Jon Pardi — Dirt on My Boots

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Лауреаты Country Music Association Awards